Carro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Carro Martínez (1923–2020), spanischer Politiker
 Barón Dupetit Carro (* 1933), uruguayischer Diplomat

 Heinrich von Carro (1871–nach 1941), österreichischer Theaterschauspieler
 Jean de Carro (1770–1857), französischer Arzt
 Luciana Carro (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Luis Carro (* 1952), uruguayischer Journalist und Schriftsteller
 María Belén Carro (* 1999), spanische Beachvolleyballspielerin 
 Mateo Carro (* 1994), uruguayischer Fußballspieler

Carro ist der Name folgender Orte:

 Carro (Ligurien), Gemeinde in Ligurien, Italien
 Carro (Martigues), Ortsteil von Martigues, Bouches du Rhône, Frankreich

Carro steht für:

 Carro (Einheit), italienisches Volumen- und Flächenmaß

Siehe auch:

 Carro-Pass, Gebirgspass auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Caro
 Carreau